Смазочные масла — жидкости, используемые в качестве смазочных материалов.

По составу делятся на нефтяные масла и синтетические масла, а также полусинтетические;

По назначению делятся на:
 моторные масла (устар. автол)
 масла для двухтактных бензиновых двигателей
 трансмиссионные масла (устар. нигрол)
 индустриальные масла
 реактивные масла
 рабочие жидкости для автоматических коробок передач (также смазывают АКПП)
 рабочие жидкости для гидравлических усилителей рулевого управления (также смазывают детали гидроусилителя)
 смазочно-охлаждающие эмульсии для металлорежущих станков
 и другие…

Ссылки 
 Химический Энциклопедический Словарь. Гл. ред. И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1983—792 с.

Масла